Ciwalen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ciwalen, Warungkondang, by, 
 Ciwalen, Sukaresmi, by, 
 Ciwalen, Cilacap, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar